Le château de Montardy est le nom porté par deux châteaux français du département de la Dordogne :
 le château de Montardy à Grand-Brassac ;
 le château de Montardy à Saint-Paul-la-Roche.